Molain (Aisne)
Molain (Jura)